Jan Kryštof Clam (11. července 1702, Clam – 12. dubna 1778, Praha), byl český šlechtic.

Životopis 
Narodil se v roce 1702 na dodnes rodinném hradě Clam v Rakousku a zemřel roku 1778. Stál na počátku nového rodu Clam-Gallasů. Vše ale bylo příbuzensky mírně zamotané. Poslední z Gallasů, Filip Josef, zemřel v roce 1757 a severočeská panství Frýdlant, Liberec, Grabštejn a Lemberk, spolu s dalším majetkem zdědila jeho manželka Anna Marie rozená z Colonna-Felsu. Za její nástupce byli ustanoveni její synovci Kristián Filip Clam a jeho mladší bratr Karel Leopold, synové Jana Kryštofa Clama a Markéty Aloisie z Colonna-Felsu, sestry Anny Marie. Mělo to však podmínku. Ke jménu Clam se muselo přidat i jméno Gallas včetně poloviny erbu. Chudí Clamové samozřejmě nabídky využili. Kristián Filip, jako hlavní dědic (Karel Leopold zdědil prozatím jen rodové jméno, dědicem gallasovského majetku se měl stát teprve v případě vymření bratrovy větve) však byl ještě nezletilý, takže Frýdlant a další statky spravoval jeho otec, Jan Kryštof, který byl navíc Marií Terezií povýšen s celou rodinou v roce 1759 do hraběcího stavu. Hraběcí stav získal jako odměnu za vojenské zásluhy, kdy jako major bojoval ve válce s Turky (1736–1739) a jako plukovník ve Válce o dědictví rakouské (1740–1748). Spojení rodů Clamů a Gallasů pro oba bratry, nikoli ovšem pro jejich otce, Jana Kryštofa z Clamu, pak Marie Terezie potvrdila v roce 1768.

Příbuzenské vztahy 
Modře jsou vyznačeni příslušníci rodu Gallasů, červeně Jan Kryštof z Clamu, zeleně jeho synové, sourozenci Clam-Gallasové.

Reference 

Jan Kryštof
Čeští šlechtici
Čeští římští katolíci
Pohřbení v Gallasovské a Clam-Gallasovské hrobce v Hejnicích
Narození 11. července
Narození v roce 1702
Narození v Horních Rakousích
Úmrtí 12. dubna
Úmrtí v roce 1778
Úmrtí v Praze
Muži